Завьяловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Завьяловский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Завьяловский сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Завьяловский сельсовет — в Бугурусланском районе Оренбургской области.